Wais ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wais (1905–1988), deutscher Maler
 Anton Wais (* 1948), österreichischer Manager
 Daoud Wais (* 1988), dschibutischer Fußballspieler
 Edgar Wais (* 1940), deutscher Politiker
 Elmi Obsieh Wais (* 1942), dschibutischer Politiker
 Gustav Wais (1883–1961), deutscher Denkmalpfleger und Heimatforscher
 Hildegard Wais (1909–1986), österreichische Lyrikerin
 Jakob Wais (* 1989), deutscher Journalist
 Josef Wais (1944–2017), österreichischer Künstler und Designer
 Kurt Wais (1907–1995), deutscher Romanist, Germanist und Komparatist
 Martina Diesner-Wais (* 1968), österreichische Politikerin (ÖVP) und Unternehmerin, Mitglied im Österreichischen Bundesrat
 Mathias Wais (* 1948), deutscher Psychologe und Autor
 Raffaela Wais (* 1989), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Roda Ali Wais (* 1984), dschibutische Leichtathletin

WAIS ist eine Abkürzung für:

 Westantarktischer Eisschild, der westliche Teil des Antarktischen Eisschilds
 Wide Area Information Servers, ein Internetdienst zur Suche
 Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene, englisch Wechsler Adult Intelligence Scale

Siehe auch:

 Wais von Fauerbach (auch Waiß, Wayss, Weis von Feuerbach, Faurbach)
 Wajs
 Vajs
 Weis
 Weiß (Begriffsklärung)

Abkürzung